Il nano e la strega, een Italiaanse erotische tekenfilm uit 1973
een voormalige productnaam voor gereedschappen en motorfietsen; zie Abingdon (motorfiets)